Jene oder Jené ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Jené  (1904–1984), deutsch-französischer Maler und Grafiker, Surrealist
 Hans-Gerhard Jene (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Lothar Jene (1946–2007), deutscher Jurist und Journalist, Direktor der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM)